Dit is een lijst van rechters van het Internationale Zeerechttribunaal van de Verenigde Naties in Hamburg.

Rechters

Externe link 
Internationaal Zeerechttribunaal, lijst van rechters van het tribunaal

Internationaal hof
Maritieme regelgeving
Zeerecht
Internationaal Zeerechttribunaal